Baldéric est un prénom, variante savante de Baudry.
 Baldéric, ermite, frère de Clodéric ; fêté le 24 avril.
 Baldéric (ou Baudri de Bourgueil), chroniqueur du Moyen Âge (1060-1130)
 Baldéric, évêque de Noyon-Tournai, auquel on a attribué à tort la Chronique de Cambrai.
 Baldéric  et Baldéric II de Liège, princes-évêques de Liège.
 Baldéric (Utrecht), évêque d'Utrecht.